Сушилка:

 Сушилка — спеціальна кімната для сушіння одягу.
 Сушильна машина — електромеханічний прилад для сушіння текстильних виробів.
 Сушарка для рук — електричний прилад, що нагріває повітря і подає його вниз для сушіння рук, після того, як руки були вимиті.